2 miejscowości w Polsce: 
 Słomin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Wyszogród 
 Słomin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. pruszkowskim, w gminie Raszyn